Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen am Brand
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen (Saar) 
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen am Sand
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen (Unterfranken)
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen (Siegerland)
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen-Seelscheid

Siehe auch:

 Liste der Baudenkmäler in Neuenkirchen